Lunatscharski steht für:
 Anatoli Wassiljewitsch Lunatscharski (1875–1933), sowjetischer Politiker und Autor
 (2446) Lunacharsky, Asteroid des inneren Hauptgürtels